Kapellen est une commune autrichienne en Styrie (district de Mürzzuschlag) ;
 Kapellen est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province d'Anvers ;
 Kapellen est une section de la commune belge de Glabbeek
 Kapellen nom luxembourgeois et allemand de Capellen, localité luxembourgeoise de la commune de Mamer

Voir aussi 
 ,  et